Les Têtes brûlées, série télévisée américaine ;
 Têtes brûlées (The Cock-Eyed World), film américain de 1929 ;
 Les Têtes brûlées, film français de 1967 ;
 Les Têtes brûlées, groupe de musique (bikutsi) camerounais ;
 Les Têtes brûlées, confiseries acides produites par l'entreprise Verquin.